Гимн Тибета (тиб. བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ) написанный Триджангом Ринпоче в национальном стиле.

Текст гимна

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на nationalanthems.info

История Тибета